Kvalifikace ženské dvouhry French Open 2022 probíhala před zahájením hlavní soutěže pařížského grandslamu. Konala se mezi 16. až 20. květnem 2022 na antukových dvorcích areálu Stade Roland-Garros. 

Kvalifikace se podruhé účastnilo sto dvacet osm tenistek. V rámci tříkolové soutěže do dvouhry postoupilo dvacet jedna z nich včetně pěti šťastných poražených. Pařížská finalistka z roku 2012 Sara Erraniová nestačila ve druhém kole na Lesju Curenkovou. Pařížská juniorská šampionka a 185. hráčka žebříčku Linda Nosková se v 17 letech stala nejmladší postupující kvalifikantkou do dvouhry od roku 2009, kdy kvalifikaci zvládla 16letá Portugalka Michelle Larcherová de Britová.

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  

Kvalifikace ženské dvouhry